

Re d'Inghilterra
Riccardo I d'Inghilterra (1157-1199)
Riccardo II d'Inghilterra (1367-1400)
Riccardo III d'Inghilterra (1452-1485)

Altro
San Riccardo d'Inghilterra